Военни звания във Военновъздушните сили на Република България

Източници 

 Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България, Държавен вестник, С., бр. 101/28 декември 2010, чл. 138

Военновъздушни сили на България